El término Vid hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Viticultura 
 Vitis

Editorial 
 Grupo Editorial Vid, editorial mexicana dedicada a la publicación de historietas.

Personas 
 Vid Kavtičnik, jugador esloveno de balonmano.

Televisión 
 VID, empresa de televisión rusa